The Lost Children () ist der Name von:

 The Lost Children (Album), Album der Band Disturbed (2011)
 The Lost Children (Lied), Lied von Michael Jackson (2001)